Добринское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область 
 Добринское сельское поселение — входит в Суровикинский район
 Добринское сельское поселение — входит в Урюпинский район

Воронежская область
 Добринское сельское поселение — входит в Таловский район

Калининградская область
 Добринское сельское поселение — входит в Гурьевский район

Калужская область
 Добринское сельское поселение — бывшее муниципальное образование Боровском районе. В настоящий момент включено в муниципальное образование Сельское поселение «Село Ворсино».

Липецкая область
 Добринское сельское поселение — входит в Добринский район

Смоленская область
 Добринское сельское поселение — входит в Духовщинский район